Die 201. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  201. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  201ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  201. Division (Japanisches Kaiserreich)
  201. Motorisierte Schützendivision (Sowjetunion), 1980 in Afghanistan eingesetzt

Liste militärischer Divisionen nach Nummern